Edward Hall peut désigner :
 Edward Hall (1497-1547), un chroniqueur anglais ;
 Edward Ramsden Hall (1900-1982), un pilote automobile britannique ;
 Edward T. Hall (1914-2009), un anthropologue américain ;
  (né en 1966), un metteur en scène britannique.